Демократическая партия  () — политическая партия в Тонге. Основателем партии был экс-премьер-министр Акилиси Похива.

Основание партии 
Партия была основана в сентябре 2010 года, многие из членов организации ранее входили в Движение за права человека и демократию.

Программа 
Программа партии включает в себя прозрачность правительства и экономические реформы в стране. В преддверии выборов 2010 года Похива говорил, что самая большая проблема Тонги — экономическое развитие.

Участие в выборах 
На выборах в Законодательное собрание Тонга 2010 года Демократическая партия Дружественных островов выдвинула своих кандидатов во всех 17 округах и набрала 28,49 % голосов избирателей и получила 12 мест (позже Ниуа Сосефо Ваката покинул партию и осталось 11 депутатов). Для получения большинства требовалось 14, поэтому партия собиралась заручиться поддержкой двух независимых депутатов: Айсаке Эке и Суние Фили. Также один из депутатов ДПДО покинул партию и поддержал кандидата от представителей короля в парламенте. В итоге премьер-министром стал беспартийный Сиале ʻАтаонго Кахо.

На следующих выборах 2014 года партия получила 9 мест из 26, несмотря на это премьер-министром был избран представитель этой партии Акилиси Похива.

В 2017 году партия победила, получив 14 мест в Законодательном собрании, 83 % депутатов, (избираемых народом) и 53 % от общего числа парламентариев представляли именно ДПДО, главой правительства оставался Акилиси Похива до его смерти в 2019 году.

Динамика изменения количества мест в парламенте

Критика 
В ходе предвыборной кампании 2010 года глава партии устойчивого развития нации Сионе Фонуа заявил, что ДПДО не имеет программы по вопросам экономического развития, местного самоуправления и образования.

Примечания 

Политические партии Тонги